«Эхóд ми иóдея» (в ашкеназском произношении; в сефардском произношении, стандартном для современного иврита: «Эхáд ми йоде́а»;  — «один, кто знает») — еврейская народная песня в виде диалога при участии хора (антифон). Текст состоит из 13 строф-вопросов о числах от 1 до 13. Число 13 — гематрия слова «эхáд» ( — «один») и почитаемо евреями священным и потому счастливым.

Часть пасхальной Агады, которую распевают вместе с песней «Хад гáдья» на иудео-арамейском языке по окончании послетрапезных церемоний в первый и второй вечера еврейской Пасхи.

Текст

Содержание 
Начало:
 « — Один, кто знает? — Один, я знаю: один — наш Бог на небе и на земле.
 — Два, кто знает? — Два, я знаю: две — скрижали Завета, один наш Бог на небе и на земле.
 — Три, кто знает? — Три, я знаю: три — праотца, две скрижали Завета, один наш Бог на небе и на земле.»
 По мере продвижения от одного до тринадцати в каждом куплете даётся ответ, кто или что исчисляется соответствующим числом, а затем повторяются в обратном порядке (до одного) ответы на предыдущие вопросы. Последний куплет:

Письменный источник 
Древнейший памятник песни найден Цунцом в авиньонском ритуале.

Аналоги в других языках 
Аналогичные немецкие песни состоят из 12 строф.

Подобные числовые песни найдены y шотландцев, среди древних церковных греческих песен; a Кауфман Колер проследил её аналогии в народной поэзии Востока.

Примечания 

Песни на иврите
Слова и фразы на иврите
Еврейский фольклор